Kostoľany:
 Zemianske Kostoľany (Nemeskosztolány, Edl-Kostolany), un village de Slovaquie situé dans la région de Trenčín
 Veľké Kostoľany (Nagykosztolány, Großkostolan, Großkostolian), un village de Slovaquie situé dans la région de Trnava
 Zákostoľany (Kiskosztolány) (sk)
 Jedľové Kostoľany (Fenyőkosztolány), un village de Slovaquie situé dans la région de Nitra
 Kostoľany pod Tribečom (Gýmešské Kostolany, Dýmeš Kostolany; Gímeskosztolány, Ghymeskosztolány), un village de Slovaquie situé dans la région de Nitra
 Kostoľany nad Hornádom (Kostolány, Hernádszentistván), un village de Slovaquie situé dans la région de Košice
 Kecerovské Kostoľany (Kecerkosztolány) (hu)